Björkö puede referirse a dos islas suecas:

Björkö, una isla en el archipiélago de Estocolmo, en el mar Báltico.
Björkö, una isla en el lago Mälar.